Trentmann ist der Familienname folgender Personen:

Frank Trentmann (* 1965), deutscher Historiker
 Joseph Trentmann (1901–1964), deutscher Pädagoge und Politiker
 Tanja Trentmann (* 1969), deutsche Kamerafrau